Die Rache ist mein – film del 1912 prodotto dalla Messters Projektion GmbH
Die Rache ist mein – film del 1919 diretto da Alwin Neuß
Die Rache ist mein – cortometraggio del 1919 diretto da Robert Land